Ранчо лас Анимас има више значења:

 Ранчо лас Анимас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Анимас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лас Анимас (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Анимас (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лас Анимас (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лас Анимас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику